Astronomski katalog h
Astronomski katalog H